Most dr Franje Tuđmana može biti:

Most dr Franje Tuđmana (Čapljina)
Most dr Franje Tuđmana (Dubrovnik)
Most dr Franje Tuđmana (Osijek)